Drouais ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Drouais (1699–1767), französischer Maler, Porträtist und Miniaturist
 François-Hubert Drouais (1727–1775), französischer Maler von Porträts
 Germain-Jean Drouais (1763–1788), französischer Maler

Siehe auch:
 Drouet